Spiraculum (lat. = Luftloch) steht in der Biologie für

 das Spritzloch bei einigen Fischen, 
 das Stigma im Tracheensystem von Gliederfüßern, 
 ein Kiemenloch bei Kaulquappen,
 ein Teil des Atemsystems bei Schnecken.